Chamenei bzw. Chamene’i ist der Name von:

 Ajatollah Ali Chamenei (* 1939), iranischer Politiker
 Hadi Chamene’i (* 1947), iranischer Politiker und Publizist, Bruder von Ali Chamenei
 Javad Chamenei (1895–1986), iranischer Geistlicher, Vater von Ali und Hadi Chamenei